Очень страшная история:
 «Очень страшная история» — повесть Анатолия Алексина.
 «Очень страшная история» — фильм по повести Анатолия Алексина.